Gunung Puyuh (plaats), een plaats in Indonesië
Gunung Puyuh (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing